Mellanören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Östra ören och Mellanören, Åland,  (13 ha)
 Mellanören och Söderören, Åland,  (3 ha)
 Mellanören, Nagu, Åboland,  (0 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar